Ecklin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ecklin (1532–1564), Schweizer Palästinareisender und Apotheker
 Friedrich Ecklin (1830–1904), Schweizer evangelischer Geistlicher